est un personnage du manga Reborn!.

Général 

Rokudo Mukuro, chef du gang de Kokuyo, est un personnage vicieux et manipulateur, doté pourtant d'un certain charisme. Bien qu'il soit présenté à ses débuts dans le manga comme quelqu'un de cruel qui ne vit que pour faire le mal, on apprendra plus tard qu'il se sacrifie afin que Ken et Chikusa parviennent à s'échapper de la prison Vendicare. Il est donc capable de s'attacher à son entourage, malgré son apparente insensibilité. Il semble nier ce fait. Il maintient Chrome Dokuro en vie grâce à des illusions d'un très haut niveau qui remplacent ses organes vitaux endommagés lors d'un accident de voiture, et ils semblent de ce fait connectés d'une certaine façon, de sorte que Mukuro puisse prendre sa place lorsqu'elle se trouve apeurée ou face à un danger dont elle ne peut se défendre, comme durant le combat des gardiens de la brume lors du conflit de la Varia. Leur lien est d'ailleurs renforcé par les similitudes dans leur apparence, telles que la coupe de cheveux ainsi que la couleur de leurs uniformes.

Premier véritable adversaire auquel Tsuna et sa famille se confronteront, Mukuro est un haut criminel qui a conduit la mafia elle-même dans des situations désespérées. Il se manifeste par une série d'agressions inexplicables sur les membres du comité de discipline de Namimori. Hibari Kyôya tentera de l'arrêter, mais sera vaincu face à une illusion de fleurs de Sakura, à cause de la maladie propagée par le Trident Mosquito. Il est menteur, manipulateur, et ne semble se repentir en rien des meurtres qu'il a pu commettre plus tôt. L'aura d'horreur émanant de lui et d'ailleurs renforcée par le fait qu'il ait assassiné, dans sa jeunesse, ses grands-parents.
Bien que peu entouré, les membres du gang de Kokuyo semblent vouer une adoration doublée d'affection pour leur boss, le défendant contre toute critique.
Malgré ses ambitions de contrôle de la mafia par le biais du corps de Sawada Tsunayoshi, il se révèle être un allié précieux pour les Vongolas.

Arc Kokuyo 

Leader charismatique et arrogant, il ne considère les êtres humains que comme des jouets à sa disposition. Ainsi afin d'attirer Tsuna et ses compagnons, il n'hésitera pas à prendre en otage Fuuta. Il possède un œil droit rouge : L'Œil des ténèbres qui est marqué par des symboles particuliers qu'il peut changer selon sa volonté. Son perpétuel sourire dissimule le fait qu'il ne se préoccupe pas le moins du monde de la souffrance des autres.
Seuls Ken Joshima et Chikusa Kakimoto qui l'accompagnent, semblent faire exception à cette règle, sans doute dû au fait que leur trio avec Mukuro date de leur enfance commune.
C'est au  que l'on peut voir l'apparence de Mukuro : ce dernier fait preuve d'une supériorité écrasante sur Hibari Kyoya, alors affaibli par le virus « Sakura-kura » (maladie des cerisiers) injecté par le Trident Mosquito du docteur Shamal. Il rencontrera et testera par la suite Tsuna, en se faisant passer pour un otage du gang.
Tsuna et ses compagnons constateront le véritable danger que représente Mukuro quand ils rencontreront Lancia. En effet il leur expliquera qu'il n'est qu'une doublure de Mukuro, mais aussi qu'il est la première personne dont Mukuro a possédé le corps. Tsuna ressentira une véritable colère envers Mukuro quand il apprendra comment, après avoir été adopté par la famille de Lancia, il l'utilisa afin d'en décimer tous les membres.

Les véritables talents combatifs et les véritables intentions de Mukuro apparaîtront lors de son combat contre Tsuna : tout son plan n'avait pour but que d'approcher le futur leader Vongola Tsuna, afin de posséder son corps et ainsi se venger de la mafia. Mais ce n'est pas le seul objectif qu'il s'est fixé : il tient également à lancer une guerre à l'échelle mondiale afin de détruire ce « monde insignifiant ». Il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs, sans égard pour autrui. Il n'hésite donc pas à utiliser sa grande puissance au service de ses desseins. C'est avant tout un véritable maître dans le domaine des illusions, bien qu'il soit également un combattant émérite dans le maniement de son trident. C'est alors qu'il combat Tsuna qu'il explique comment il a acquis ses talents : en utilisant les « six voies de la Réincarnation ». En plus de cette faculté, Mukuro dispose de la balle Possession, pourtant interdite depuis sa création au sein de la famille Estraneo. Son utilisation témoigne de la force et de la volonté dont Mukuro peut faire preuve.
En se tirant dessus avec cette balle, Mukuro peut posséder le corps des personnes dont le sang a été au contact avec son trident. Il peut ainsi posséder plusieurs personnes simultanément, mais aussi d'utiliser les « six voies de la réincarnation » avec chacune d'elles.
Tous ces talents ne seront cependant pas suffisants devant la puissance dont Tsuna et ses X-gloves feront preuve. C'est alors que le passé de Mukuro nous est révélé par Ken et Chikusa, gravement blessé par leurs combats précédents : Né au sein de la famille Estraneo, il fut comme de nombreux autres enfants (dont Ken Joshima et Chikusa Kakimoto), utilisé comme cobaye pour des expériences. C'est pourquoi il dispose avec lui de la balle Possession propre à la famille Estraneo (interdite depuis car considérée comme étant trop dangereuse).
C'est aussi au cours de ces expérimentations que sera gravée dans sa mémoire la faculté d'utiliser les « six voies de la réincarnation ». Il tuera ses tortionnaires et proposera à Ken et Chikusa de l'accompagner afin de détruire ce monde « insignifiant » afin d'en créer un nouveau où ils auraient leur place.
Après avoir été adopté par une famille mafieuse du Nord de l'Italie, il utilisera un de ses membres (Lancia) pour en décimer avec cruauté tous les membres. On peut supposer que, même à cette époque, Ken et Chikusa sont restés avec Mukuro. En effet, quelques années plus tard, ils seront enfermés tous les trois dans une prison italienne pour crime contre la mafia.
Mukuro s'en échappera, malgré les mesures de sécurité strictes, entraînant avec lui Ken, Chikusa ainsi que plusieurs autres prisonniers. Lors de cette évasion, Mukuro laissera dans son sillage le cadavre de nombreux geôliers et prisonniers.

Quand il apprendra que le futur leader Vongola se trouve au Japon, il s'y rendra et fondera le gang Kokuyo avec ses compagnons de cellules (M.M, Birds, les jumeaux et Lancia, sous son contrôle depuis de nombreuses années).
Peu de temps après avoir été vaincu par Tsuna, il sera emporté par les Vendicare pour leur prison encore plus sécurisée et réputée inviolable : Iron Wall (mur d'acier).
(Les Vendicare punissent ceux qui ne peuvent l'être par les lois : ce sont des protecteurs de la loi mafia.)
Cela n'empêchera pas Mukuro de réussir de nouveau à s'échapper avec Ken et Chikusa. Mais les Vendicare ne sont pas des gardiens du même acabit que les simples geôliers.
Ken et Chikusa ne devront leur fuite que grâce à Mukuro qui, se sachant la principale cible des Vendicare, décidera de servir d'appât. Il sera alors enfermé dans une section souterraine du Iron Wall : une cellule immergée dans de l'eau où il ne passe ni lumière ni son.

Arc Varia 

À partir de cette cellule, il tentera encore de s'emparer du corps de Tsuna en possédant le corps de différents hôtes. Mais le lien spirituel demeurant instable entre lui et son hôte, il ne pourra pas utiliser la totalité de ses pouvoirs. Le corps de Nagi, une jeune accidentée de la route, sera alors une aubaine pour lui. Entre la vie et la mort, Nagi acceptera de céder son corps à la possession de Mukuro.
En échange de cela, Mukuro remplaça les organes de Nagi, rendus inutilisables par l'accident causé par une puissante illusion. Nagi prendra alors le nom de Chrome Dokuro, anagramme romanji de Mukuro Rokudo. Comme Reborn l'explique, on ne peut considérer Chrome et Mukuro comme deux personnes distinctes : parce que Chrome vit, Mukuro existe ; et c'est parce que Mukuro existe que Chrome peut vivre.
C'est sous cet état de « cohabitation » qu'il acceptera la requête de Iemitsu : devenir le gardien de la Brume de Tsuna ; non sans la garantie de la protection de ses deux compagnons Ken et Chikusa. Tenant à conserver sa haine et son indépendance envers la mafia, il précisera bien que son acceptation du poste de Gardien Vongola n'a pour but que d'approcher Tsuna afin de posséder un jour son corps.
Il réapparaîtra alors quand Chrome ne fera plus le poids contre Mammon des Varia, lors du combat pour l'anneau de la Brume. Il utilisera une illusion si puissante qu'il arrivera même à changer le corps de Chrome en son propre corps : c'est donc un Mukuro en chair et en os qui se tiendra devant Mammon.

Étant un grand maître des illusions, il réussira à surpasser sans peine les compétences de l'Arcobaleno Mammon. Il déjouera, de par son esprit hautement sensible, les illusions lancées par Mammon, le rendant alors totalement inoffensif.
Mais l'énergie qu'il aura dépensée pour se maintenir dans le corps de Chrome pendant tout le combat est telle qu'il ne sera plus capable de réapparaître avant un bon moment.

Arc du Futur 

Dans l'arc du Futur, Glo Xinia semble se vanter auprès de Chrome, nouvellement transportée presque  plus tard par le bazooka des , de son meurtre de Mukuro.
Mais Chrome découvre bien vite que Mukuro s'est servi de Glo comme couverture : lors de son combat, Mukuro avait réussi à blesser la chouette invoquée par Glo. Il fait donc une fois de plus preuve de ses extraordinaires capacités en possédant l'invocation d'une Box, chose réputée impossible ! Par ses conseils et son énergie, il permettra à Chrome de produire une illusion suffisamment puissante pour mettre à bas Glo Xinia. Elle parviendra en effet à créer, par le biais de la bague Vongola de la Brume, des copies en chair et en os de Ken, Chikusa et Mukuro.

Par la suite, nous apprenons que le Mukuro  plus vieux possède le corps de Leonardo Lippi, membre du White Spell de la famille Millefiore. Il s'est de plus arrangé pour devenir l'assistant direct de Byakuran.
En occupant ce poste, il enverra à La Fondation (dirigée par Hibari) les plans de la base japonaise de la famille Millefiore. Mais la véritable identité de Leonardo Lippi finira par être mise à jour par Byakuran. Ils s'affronteront alors. Mukuro est vaincu par Byakuran, et sera jugé mort. On apprendra par la suite que par le biais d'une aide extérieure il réussit à survivre.

Arc des Arcobalenos (seulement anime) 

Mukuro réapparaîtra après que Mammon, sous directives de Skull, se soit fait passer pour Tsuna en le provoquant. Ses aptitudes d'illusionniste lui permettront de voir que l'usurpateur n'est qu'une pâle copie du Sawada qu'il a autrefois affronté. Ce sera aussi pour Mukuro une nouvelle occasion d'affronter Hibari, avec lequel il se battra à armes égales. Toutefois, l'affrontement sera stoppé par Tsuna, et les deux gardiens reporteront leurs coups sur Skull.

Arc du Futur - Choice 

Mukuro fera un retour fulgurant par le biais d'une illusion sur le terrain de Choice, afin de stopper Byakuran et permettre aux Vongola, escortant Uni, de prendre la fuite. Le lieu étant nettoyé de toutes ondes proférées par les Millefiore, Mukuro pourra en réchapper indemne contrairement au jour où il affronta Byakuran dans la QG Millefiore italien. Son corps étant toujours enfermé dans le Vendicare, il sera libéré par ses coéquipiers de Kokuyô en utilisant une puissante illusion qui fera passer Mukuro pour Ghost, lorsque Byakuran enverra Iris chercher sa dernière Couronne funéraire. Après un repos bien mérité, Mukuro surgira sur le champ de bataille à Namimori et sauvera les Vongola d'une défaite contre Kikyô, Bluebell et Zakuro. Nous apprendrons aussi que Mukuro n'est autre que le mentor de Fran, remplaçant de Viper au poste d'illusionniste dans la Varia.

Arc Shimon 
Durant tout le début de l'arc Shimon, nous ne verrons pas Mukuro. Et il n'aura plus accès à son hôte, Chrome Dokuro, pendant un bon moment. Effectivement, Julie Katô (gardien de la brume d'Emma Kozato) n'est autre que Deamon Spade, le gardien de la brume de Vongola Primo. Celui-ci contrôlera de nouveau Chrome, pour attirer Rokudo Mukuro. En effet, Deamon a prévu de faire du gardien de la brume du Decimo son hôte. Quand il libèrera la jeune fille de son emprise, Mukuro apparaitra et un combat s'engagera entre les deux illusionnistes, Mukuro aura donc recours à sa Cambio forma « La boucle d'oreille de la Brume Ver.X » et grâce à ceci, il sortira vainqueur de la bataille. Mais tout ce combat se révélera n'être qu'une mascarade monté par Daemon pour prendre contrôle du coup de ce dernier. Daemon se battra ensuite via le corps de Mukuro contre la Tsunayoshi et Emma pour enfin arrivé à sa défaite et libérer le corps de toute emprise.Au cours de cette battaille Mukuro possédera Mhibou l'animal dans son 2ème ring et donnera de la force a chrome pour pouvoir agrandir les Trous noir qu'a créés Enma pour attraper Daemon et que Tsuna puisse l'achever avec son XX Burner. À la suite de cette bataille le vendicaire décidera de laisser Mukuro libre.

Arc de la bataille des Arcobalenos 

Mukuro est choisi par Verde, l'arcobalenos à la tétine verte pour être son représentant… (à suivre)

Pouvoirs

Les six voies de la Réincarnation 

Cette compétence particulière de Mukuro Rokudo fait référence au cycle perpétuel de la mort et de la renaissance bouddhique.
Il s'agit en fait de six grands pouvoirs que peut utiliser Mukuro, sans doute à la suite des expérimentations qu'il a subies lors de son enfance au sein de la famille Estraneo.
Mukuro affirme à Tsuna que son corps a déjà traversé ces six voies jusqu'à Hadès, le dieu des Enfers. Ces six voyages en enfer lui ont alors permis d'acquérir ces six grands pouvoirs.
Lorsqu'il le souhaite, sa pupille droite (l'œil des ténèbres) s'orne d'un numéro entre un et six (en chiffre Kanjis), témoin de la voie à laquelle il fait appel.

Lorsque c'est le  japonais qui apparaît, Mukuro fait appel à la « voie des enfers »(ou « royaume des Enfers » selon les traductions). C'est cette voie qui lui permet de créer de puissantes illusions : par exemple l'illusion que le sol se détruit sous nos pied ou encore l'apparition de grandes colonnes de feu.
C'est par l'utilisation de cette voie qu'il gagnera son premier combat contre Hibari : en sachant que celui-ci était infecté par le virus du Sakura-Kura (maladies des cerisiers en fleur), Mukuro créera l'illusion de la présence de ces cerisiers pour l'affaiblir puis le vaincre aisément. Ces illusions plongent la cible dans un cauchemar sans fin menant à la destruction de l'esprit.

Le  lui permet d'utiliser la « voie des Fantômes affamés » : Mukuro peut alors voler et faire appel aux talents et aux capacités propres aux personnes avant qu'ils ne les aient possédés.

La troisième voie est la « voie des bêtes » : elle permet à Mukuro d'invoquer, de contrôler et d'animer des animaux morts. Par exemple, lors de l'arrivée de Tsuna et ses compagnons dans l'ancien centre Kokuyo, Mukuro utilisera ce pouvoir afin de les attaquer avec des loups zombies. Mais dans son combat contre Tsuna, il utilisera cette voie pour invoquer de nombreux serpents venimeux.

La quatrième voie lui permet d'acquérir des hautes compétences dans le combat au corps à corps : la « voie d'Ashura » ou « voie du Démon ». (Ashura étant un Démon dans la religion Hindoue)
Une flamme indigo, flamme de la dernière volonté de couleur caractéristique du gardien de la Brume, apparaît alors sur son œil droit.

Lorsque le  apparaît dans l'œil droit de Mukuro, il s'agit de la « voie des Humains ». C'est la plus dangereuse des six voies : elle augmente de façon exponentielle non seulement l'aura et l'esprit combatif (donc la force de Mukuro) mais aussi sa vitesse. Pour faire appel à cette voie, Mukuro se perce l'œil droit.
La flamme de la Dernière Volonté, auparavant localisée dans l'œil de la quatrième voie, se généralise alors dans l'ensemble du corps de Mukuro. Il est alors entouré d'une grande aura noire, de taille proportionnelle à sa force, qu'il peut projeter sur ses adversaires sous forme d'illusions.

La dernière et sixième voie est la « voie du Paradis » : elle lui permet de contrôler les autres personnes, aussi bien leur corps que leur esprit. C'est ainsi que Mukuro a contrôlé Lancia par exemple.
Pour ce faire, Mukuro dispose de la balle Possession, pourtant interdite depuis sa création au sein de la famille Estraneo. Son utilisation est réservée aux personnes non seulement ayant une certaine affinité avec cette balle, mais aussi possédant également un esprit très fort. Son utilisation témoigne donc de la force et de la volonté dont Mukuro peut faire preuve. En se tirant dessus avec cette balle, Mukuro peut (d'après ses dires) « revenir de l'Enfer » et posséder le corps des personnes dont le sang a été au contact avec son trident, ce rituel est nommé le « Contrat » et il peut ainsi posséder plusieurs personnes simultanément, mais aussi d'utiliser les « six voies de la réincarnation » avec chacune d'elles.

Chrome, bien qu'étant « l'hôte » de Mukuro, ne semble pas en mesure d'utiliser tous ces pouvoirs. Elle est néanmoins capable de produire de puissantes illusions.

Dans L'arc du Futur, la conjugaison de son pouvoir avec la bague Vongola de la Brume lui permet de créer de réelles illusions appelée « des illusions incarnées » : par exemple l'illusion de ses acolytes (Ken, Chikusa et Mukuro lui-même) apparaîtront, et ils pourront être blessés.

Le Mukuro adulte (Arc du Futur) possède en plus deux anneaux particulièrement rares : « bagues des Enfers ». Leurs capacités sont encore inconnues du public.

Divers 

 Le , un CD intitulé , avec la présence d’Hibari et Mukuro, a été vendu au Japon, et est devenu le CD  ayant eu le plus de succès, en prenant la neuvième place dans les ventes d’Oricon. Le  a atteint son pic à la septième place, mais il est resté dans le tableau de  jusqu’à mi-janvier de l’année 2008. Il contient des duos et des chansons chantées par deux personnes connues sous le nom de Toshinobu Iida et Takashi Kondo, l’un d’eux est le seiyuu de Rokudo Mukuro.
 Il est dénommé 69 dans le Reborn! Fandom, parce que 6 en japonais se dit ro(ku) et 9 se prononce Ku, ce qui forme « roku »(do). De plus, l'anniversaire de Mukuro est le , soit le 6/9 (69).
 Mukuro signifie « cadavre » en japonais.
 Dans le manga, Mukuro porte des boucles d'oreilles, mais dans l'anime, il n'en a pas.
 Il est le seul gardien à pouvoir battre Hibari qu'il a battu dans l'arc Kokuyo il est sans aucun doute son ennemi juré.
 Sa nourriture favorite serait le chocolat.
Cet article est entièrement écrit par Seda (Alias Revo) et Mary. Merci de respecter un minimum et d'insérer un lien de redirection vers cette page lorsqu'il est cité.

Personnage de Reborn!